James Nelson peut désigner :
 James Nelson (1901-1964), joueur de football écossais ;
 James Nelson (1903-1981), joueur écossais de rugby à XV ;
 Jimmy Nelson (1989-), joueur de base-ball américain.